Сатакунта () — приморська провінція на заході Фінляндії, входила до колишньої ляні Західна Фінляндія. 
Населення —  осіб (оц. 01.01.2011), щільність населення 28,52 чол./км². Загальна площа —  км²: морська акваторія —  км², територія —  км² у тому числі прісноводні водойми — 454,76 км². Адміністративний центр — муніципалітет Порі (36,6% від загального населення краю). Шведська назва провінції — "Satakunda", латиною провінція називається  або ж . Омивається Ботнічною затокою Балтійського моря.

Адміністративний поділ 

До складу провінції входить 21 муніципалітет

Примітки

Див. також 
 ГЕС Гар’явалта